JG ou Jg peut faire référence à :
 JG, Jagdgeschwader, escadrille de chasse en allemand,
 Jg, Livre des Juges, dans la Bible. 

Code